Ху́хтамяки () — финская фамилия. Известные носители:

  (1900—1970) — финский предприниматель.
 Хухтамяки, Юха Калеви (в монашестве Климент; род. 1968) — финский священник, архимандрит.

Прочее 
 Huhtamäki — финская компания специализирующаяся на производстве пищевой упаковки, основана Хейкки Хухтамяки.